Ассоциация гомосексуальных сотрудников полиции (, сокращённо: VelsPol) — объединение геев и лесбиянок в полиции Германии. Целью ассоциации является психологическая и правовая поддержка гомосексуальных полицейских, противостояние гомофобии и защита от насилия на почве ненависти к ЛГБТ. Кроме того, члены Ассоциации ежегодно принимают участие в Берлинском и Кёльнском гей-прайдах.

Ассоциация была образована в 1994 году путём слияния местных групп из разных регионов Германии.

Ссылки 
 Официальный сайт Ассоциации

Полиция Германии
ЛГБТ-организации Германии
Правозащитные организации Германии
Некоммерческие организации Германии
Профессиональные объединения ЛГБТ
Организации, основанные в 1994 году